Толстовка:
 Толстовка — просторная, длинная мужская блуза свободного покроя (конец XIX — начало XX века).
 Толстовка — современный трикотажный, обычно хлопчатобумажный свитер унисекс.

Населённые пункты 
 Толстовка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Толстовка — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Толстовка — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Толстовка — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Толстовка — село в Безенчукском районе Самарской области.
 Толстовка — деревня в Хворостянском районе Самарской области.
 Толстовка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Толстовка — село в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Толстовка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

Реки 
 Толстовка — река в России, протекает в Саратовской области.

См. также 
 Толстов